SIF se poate referi la:

 Societate de investiții financiare
 SIF1 Banat-Crișana
 SIF2 Moldova
 SIF3 Transilvania
 SIF4 Muntenia
 SIF5 Oltenia

Altele 
 SSIF Broker

Legături externe 
 La ce sunt bune SIF-urile?, 16 februarie 2010, Vlad Nicolaescu, Ziarul financiar